est un album du groupe de heavy metal danois Mercyful Fate sorti en 1993 ; 
  est une chanson du groupe de rock finlandais The Rasmus sortie en 2003 ; 
  () est un film policier tchèque réalisé par David Ondříček sorti en 2012.